Dracaena (forma latinizada do grego δράκαινα - drakaina, "dragão fêmea") pode referir-se a:
Dracaena (planta) — género de plantas da família Asparagaceae, que inclui os dragoeiros e dracenas; 
Dracaena (animal) — género de lagartos, nativos da América do Sul;
Dracaena — personagem fictícia da série literária Percy Jackson & the Olympians;
Drakaina (mitologia) — entidade da mitologia grega representada por um dragão-fêmea;
Dracena (planta) — nome comum de diversas plantas da família Asparagaceae (maioritariamente do género Dracaena);
Dracena — cidade e município do Brasil;
Cordyline australis — a planta conhecida pelo nome comum de palmeira-dracena.

Desambiguação